Con il nome Guglielmo Pallavicino sono conosciuti i seguenti personaggi:

 Guglielmo Pallavicino (1106-1162)
 Guglielmo Pallavicino (?-1217)
 Guglielmo Pallavicino (?-1284)
 Guglielmo Pallavicino (?-1307)
 Guglielmo Pallavicino (?-1314 ca.)
 Guglielmo Pallavicino (?-1360)